Појам Лабуристичка партија може да се односи на:
 Лабуристичка партија (Уједињено Краљевство), једна од две водеће политичке партије у Уједињеном Краљевству
 Лабуристичка партија (Ирска), социјалдемократска политичка странка левог центра која делује у Републици Ирској
 Аустралијска лабуристичка партија, политичка партија левог центра која делује у Аустралији
 Лабуристичка партија (Норвешка), социјалдемократска политичка партија у Норвешкој
 Израелска лабуристичка партија, политичка партија левог центра из Израела
 Лабуристичка странка (Нови Зеланд)